Дивізія А 1940-41 — 29-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув Униря-Триколор.

Команди

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1940-41
Румунія
Румунія
1940 у румунському спорті
1941 у румунському спорті